L'Homme de ma vie peut désigner :

 L'Homme de ma vie, un film franco-italien de Guy Lefranc (1952) ;
 L'Homme de ma vie, un film franco-canadien de Jean Charles Tacchella (1992) ;
 L'Homme de ma vie, un film français de  Stephane Kurc (1999) ;
 L'homme de ma vie, une chanson de Lorie (2001) parue sur l'album Près de toi.